Ambrose steht für:

 Ambrose (Name), ist ein männlicher Vorname und Familienname – zu Namensträgern siehe dort

Ambrose heißen die Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ambrose (Georgia), im Coffee County
 Ambrose (Iowa), im Iowa County
 Ambrose (Contra Costa County, Kalifornien), im Contra Costa County – nicht mehr existent
 Ambrose (Modoc County, Kalifornien), im Modoc County
 Ambrose (North Dakota), im Divide County
 Ambrose (Ohio), im Fulton County – nicht mehr existent
 Ambrose (Pennsylvania), im Indiana County
 Ambrose (Texas), im Grayson County

in England:
 Mount Ambrose, Vorort von Redruth in Cornwall

in Australien:
 Ambrose (Queensland), ein kleiner Ort in Queensland

Fließgewässer:
 Ambrose Branch, Fließgewässer im Wise County, Virginia
 Ambrose Brook, Fließgewässer im Somerset County, New Jersey
 Ambrose Creek, Fließgewässer im Ravalli County, Montana
 Ambrose Run, Fließgewässer im Garrett County, Maryland

Parks in den Vereinigten Staaten:
 Ambrose A Call State Park, im Kossuth County, Iowa
 Ambrose Doty County Park, im Middlesex County, New Jersey
 Ambrose Park (Kalifornien), im Contra Costa County
 Ambrose Park (Michigan), im Kent County

Sonstiges:
 Ambrose Mine, Mine im San Benito County, Kalifornien
 Ambrose Rocks, Felsansammlung im Südwesten der Argentinischen Inseln, nahe der Antarktischen Halbinsel
 St. Ambrose Academy, Mittel- und Hochschule in Madison, Wisconsin
 Ambrose Alli University, Universität in Nigeria
 Saint Ambrose University, Universität in Davenport, Iowa

im NRHP gelistete Objekte:
 Ambrose Chapel, in Stotlers Crossroads, West Virginia, ID-Nr. 98001470
 Ambrose Hall, in Davenport, Iowa, ID-Nr. 77000553
 Ambrose-Ward Mansion, in East Orange, New Jersey, ID-Nr. 82003272

Siehe auch:
 Ambrose Lake
 Ambrosia